Prettner ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Prettner (* 1965), österreichische Gynäkologin und Politikerin (SPÖ)
 Hanno Prettner (* 1951), österreichischer Modellsportler
 Leo Pallwein-Prettner (1937–2012), österreichischer Politiker (ÖVP) und Rot-Kreuz-Vorsitzender
 Veit Prettner (1846–1927), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Yvonne Prettner Solon (* 1946), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Brettner